Об'єкти NGC
Лев (сузір'я)
Галактики